Niña er spansk for pige. 

Niña kan henvise til:

 La Niña (skib) - ét af de tre skibe, der under Columbus' ledelse sejlede til Amerika i 1492
 La Niña - Et klimafænomen.

Se også 
 Nina